Эникс:

 Эникс — город в Испании.
 ЗАО «ЭНИКС» — российская компания-производитель БПЛА и воздушных мишеней.